Kim Hirschovits (né le  à Helsinki) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club
En 2001, il commence sa carrière en SM-liiga avec le HIFK. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York en , en . Il intègre l'effectif du HPK Hämeenlinna en 2006. Deux saisons plus tard, il revient au HIFK dont il devient capitaine. Il remporte le Trophée européen 2012 avec le Luleå HF.

Carrière internationale
Il a représenté la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Haukat-KJT || Mestis|| 3|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HIFK|| SM-liiga|| 45|| 6|| 10|| 16|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Steel de Chicago || USHL|| 6|| 2|| 2|| 4|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 4|| 11|| 15|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 7|| 12|| 19|| 56|| 13|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 8|| 13|| 21|| 61|| 5|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2005-2006|| HIFK|| SM-liiga|| 53|| 14|| 26|| 40|| 69|| 12|| 4|| 1|| 5|| 16
|-
| 2006-2007|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 54|| 19|| 40|| 59|| 62|| 10|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2007-2008|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 54|| 17|| 24|| 41|| 99|| 7|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2008-2009|| HIFK|| SM-liiga|| 54|| 18|| 48|| 66|| 54|| 2|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2009-2010|| HIFK|| SM-liiga|| 54|| 18|| 26|| 44|| 62|| 6|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| 2010-2011|| Timrå IK || Elitserien || 52|| 12|| 21|| 33|| 52|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| HIFK|| SM-liiga|| 30|| 3|| 4|| 7|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| 12|| 2||3 || 5|| 6 
|-
| 2012-2013|| Luleå HF || Elitserien|| 39|| 7|| 9|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Blues Espoo || Liiga|| 60|| 9|| 22|| 31|| 62|| 7|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2014-2015 || Blues Espoo || Liiga || 59||13 ||45 ||58 ||46 ||4 ||0 || 2||2 || 4
|-
| 2015-2016 || Blues Espoo || Liiga || 25|| 3|| 10|| 13|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 29|| 2|| 11|| 13|| 22|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Espoo United || Mestis || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
 |2017-2018 || Espoo United || Mestis || 29|| 2|| 19|| 21|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
 |2018-2019 || Kiekko-Espoo ||  Suomi sarja || 11|| 3|| 5|| 8|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4

Au niveau international

| 2002 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||1||1 || 6|| +1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2006-2007 ||align="left"| Euro Hockey Tour || 6|| 3|| 0|| 3|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007-2008 ||align="left"| Euro Hockey Tour || 3|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008-2009 ||align="left"| Euro Hockey Tour || 3|| 1|| 4|| 5|| 2|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Naissance en mai 1982
Joueur du Steel de Chicago
Joueur du HIFK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Timrå IK
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Luleå HF
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Naissance à Helsinki
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen